Lisa Raymond e Rennae Stubbs hanno battuto in finale Martina Hingis e Mary Pierce 6-4, 5-7, 6-4.

Teste di serie

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (Campionesse)
 Lindsay Davenport /  Corina Morariu (semifinali)
 Martina Hingis /  Mary Pierce (finale)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Irina Spîrlea /  Caroline Vis (secondo turno)
 Anna Kurnikova /  Barbara Schett (semifinali)
 Amanda Coetzer /  Elena Lichovceva (terzo turno)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (secondo turno)

 Chanda Rubin /  Sandrine Testud (secondo turno)
 Julie Halard-Decugis /  Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Nicole Arendt /  Kimberly Po (primo turno)
 Anke Huber /  Olena Tatarkova (primo turno)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (primo turno)
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (secondo turno)
 Karina Habšudová /  Anne-Gaëlle Sidot (secondo turno)
 Cara Black /  Irina Seljutina (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2000